Osoby:
 Adolf Rothermundt – rosyjski producent cukru

Zobacz też:
 Rotermund
 Rothermund